— серия лайт-новел, созданная Хикару Сугии и иллюстрированная Мэлом Кисидой. Выпускается издательством ASCII Media Works под импринтом Dengeki Bunko с 2007 года.

В 2010 году начался выход манга-адаптации сюжета произведения с иллюстрациями художника под псевдонимом Тив: первый том был выпущен 27 марта 2011 года под импринтом Dengeki Comics. Трансляция аниме-адаптации Kamisama no Memo-chou началась 2 июля 2011 года.

Персонажи 
  / 
 Детектив-NEET, как она себя называет. Милая девушка, одевается в стиле «лолита»; на деле обладает незаурядными детективными способностями. Живёт в окружении плюшевых игрушек и компьютеров, редко выходит на улицу. Питается в основном рамэном (лапшой) и газированным баночным напитком «Dokupe» по дизайну напоминающим «Dr. Pepper». Не очень жалует ванну. Страдает бессонницей.
 Сэйю: Минако Котобуки (drama CD),  Юй Огура (аниме).

 
 Школьник, по воле судьбы ставший помощником Алисы. Исполняет её разнообразные поручения и помогает в расследованиях. За короткое время сумел сблизится со всеми остальными участниками команды. Является негласным членом группировки Ёндайме и его «названным братом».
 Сэйю: Ацуси Абэ (drama CD), Ёсицугу Мацуока (аниме).

 
 Одноклассница Наруми. Именно она познакомила его со всеми членами команды NEET. Работает в рамэнной, которая находится под квартирой Алисы. Выясняется также, что у Аяки есть брат, который замешан в распространении наркотиков в деле, которое расследует команда NEET. В одной из серий Аяка таинственно падает с крыши школы, вследствие чего впадает в кому, а когда выздоравливает, страдает от амнезии и ничего не помнит о Наруми.
 Сэйю: Ёко Хонда (drama CD), Аи Каяно (аниме).

  / 
 Самый рослый член команды NEET. Имеет связи в полиции. Отвечает за сбор информации и применение физической силы.
 Сэйю: Кэндзи Такахаси (drama CD), Масая Мацукадзэ (аниме).

  / 
 В команде играет роль техника. Ставит «жучки», камеры наблюдения. Владеет огнестрельным оружием. С виду выглядит гораздо младше всех в команде, хотя на самом деле он уже является студентом.
 Сэйю: Нобухико Окамото (drama CD), Коки Мията (аниме).

  / 
 Работает в хост-клубе. В команде отвечает на сбор информации, получаемой преимущественно от женщин. Прекрасный пол для него на первом месте.
 Сэйю: Дзюндзи Мадзима (drama CD), Такахиро Сакураи (аниме).

  / 
 Молодой якудза. По неизвестным причинам помогает команде NEET. Занимается ремонтом игрушек Алисы. В дружеских отношениях с Хиро.
 Сэйю: Кэнта Миякэ (drama CD), Дайсукэ Оно (аниме).

Медиа-издания

Тома лайт-новел

Drama CD 
Компанией Lantis по сюжету произведения были выпущены drama CD:
  — 8 июля 2009 года.
  — 7 мая 2010 года.

Манга 
Манга-адаптация, проиллюстрированная Тив, выпускалась ASCII Media Works в журнале Dengeki Daioh с августа 2010 года по сентябрь 2012 года. Три тома были выпущены в период с 27 марта 2011 года по 27 августа 2012 года.

Аниме-сериал 
Аниме-сериал впервые был анонсирован в феврале 2011 года. Его трансляция началась 2 июля 2011 года. Студией-создателем выступила компания J.C.Staff.

Открывающую композицию  исполнила , а закрывающую  исполнил Кэнъити Судзумура.

Отзывы и популярность 
По состоянию на февраль 2011 года в Японии продано более 530 000 экземпляров лайт-новел. В рейтинге гидбука Kono Light Novel ga Sugoi! за 2011 год Kamisama no Memo-chou попал на десятое место.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
  Kamisama no Memo-chou   на сайте издательства ASCII Media Works.
 В базах данных

J.C. Staff